Chevroux é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Chevroux apresentava uma população de 823 habitantes, distribuídos por 327 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain